Diese Seite fasst verschiedene Statistiken der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen zusammen. Noch in der Nationalmannschaft aktive Spielerinnen sind fett gedruckt, seit mehr als sechs Monaten nicht mehr eingesetzte Spielerinnen zusätzlich kursiv. Seit dem ersten Spiel am 10. November 1982 kamen 234 Spielerinnen zum Einsatz. (Stand: 11. November 2022)

Alter der Spielerinnen

Spielerinnen, die in einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren in der Nationalmannschaft spielten

Rangliste der jüngsten Spielerinnen 

26 Spielerinnen waren bei ihrem Debüt noch nicht volljährig, eine davon ist noch aktiv und zehn davon haben nun mehr als 100 Spiele bestritten, darunter auch die drei Spielerinnen (Birgit Prinz, Kerstin Stegemann und Ariane Hingst) mit den insgesamt meisten Länderspielen. Sieben dieser Spielerinnen haben aber weniger als zehn Länderspiele bestritten. Eine Spielerin (Pauline Bremer) machte ihr erstes Länderspiel an ihrem 18. Geburtstag. Nach mehr als 13 Jahren kam mit Lena Oberdorf am 6. April 2019 wieder eine Spielerin zu ihrem Debüt, die nicht volljährig ist. Davor letzte Spielerin, die vor ihrem 18. Geburtstag zum Einsatz kam war Célia Okoyino da Mbabi am 10. Mai 2006. 18 Spielerinnen bestritten ihr erstes A-Länderspiel bevor im Oktober 1997 die U-18-Mannschaft ihr erstes Länderspiel in der Qualifikation zur U-18-EM bestritt.

Rangliste der ältesten Spielerinnen

Rangliste der ältesten Spielerinnen beim Debüt 
Nur vier Spielerinnen waren bei ihrem Debüt älter als 30 Jahre.

Torschützinnen

Rangliste der jüngsten Torschützinnen 
Acht Spielerinnen waren bei ihrem ersten Tor noch nicht volljährig, fünf davon erzielten es gleich in ihrem ersten Länderspiel und für fünf Spielerinnen war es das einzige Tor vor dem 18. Geburtstag.

Rangliste der ältesten Torschützinnen 

Bisher (Stand 13. November 2022) waren 25 Spielerinnen bei ihrem letzten Tor 30 Jahre oder älter, zweien davon gelang das letzte Tor in ihrem letzten Länderspiel. Für Christel Klinzmann war es das einzige Tor.

Rangliste der Spielerinnen mit mindestens 3 Toren in einem Spiel 

25 Spielerinnen gelang es bisher in mindestens einem Spiel mindestens drei Tore zu erzielen, 13 von ihnen mindestens zweimal. Patricia Grigoli ist die erste, der das in zwei Spielen nacheinander, am 21. und 25. September 1994 gelang. Célia Okoyino da Mbabi ist die einzige, der dies in drei und vier aufeinander folgenden Spielen gelang, am 5. und 7. März 2012 beim Algarve-Cup sowie am 31. März und 5. April 2012 in EM-Qualifikationsspielen. In acht Spielen konnten jeweils zwei Spielerinnen mindestens 3 Tore erzielen, gegen Kasachstan am 19. November 2011 sogar gleich drei Spielerinnen. Am häufigsten gelang dies gegen Portugal und die Schweiz (je 6×). Portugal ist auch der einzige Gegner, gegen den Spielerinnen 5 Tore in einem Spiel erzielen konnten. China, Japan und Schweden sind die einzigen Gegner aus den Top-10 der seit Juli 2003 aufgestellten FIFA-Weltrangliste gegen die dies gelang. Bei den Olympischen Spielen 2004 erzielte Birgit Prinz beim olympischen Rekordsieg (8:0) vier Tore gegen die damals auf Platz 5 stehenden Chinesinnen, Célia Okoyino da Mbabi gelang dies am 5. und 7. März 2012 beim Algarve-Cup gegen Schweden im für den Einzug ins Finale entscheidenden letzten Gruppenspiel und gegen Japan im Finale. Am häufigsten gelangen mindestens 3 Tore einer Spielerin in EM-Qualifikationsspielen (23×).

Rangliste der Spielerinnen, die in mehr als einem Spiel mindestens 3 Tore erzielt haben 
Bei mehreren Spielerinnen mit gleich vielen Spielen erfolgt die Nennung chronologisch.

Chronologische Liste der Spielerinnen, die ein Tor in der ersten Spielminute nach einem Anstoß erzielt haben 
In der DFB-Statistik sind nicht alle Torminuten genau angegeben, in einigen Fällen werden die 46. bis 50. Minute genannt, so dass der Eindruck entsteht, dass Tore unmittelbar nach dem Anstoß zur 2. Halbzeit erfolgten. Hierbei handelt es sich aber um geschätzte Zeiten und diese Tore wurden hier daher nicht berücksichtigt. Bei Toren, die in der 1. und 46. Minute gefallen sind, ist nicht erkennbar, welche Mannschaft Anstoß hatte. Bis auf drei Tore fielen alle Tore, die nach einem Anstoß infolge eines Tores fielen, nachdem die gegnerische Mannschaft Anstoß hatte, da die deutsche Mannschaft zuvor ein Tor erzielte.

Chronologische Liste der Spielerinnen, die ein Tor in der letzten Spielminute erzielt haben 
In der DFB-Statistik sind nicht bei allen Spielen die genauen Torminuten angegeben, daher kann diese Liste nur einen unvollständigen Überblick geben. Nur dreimal (fett gedruckt) war das Tor spielentscheidend, in einem Fall führte es zu einer Verlängerung, in der aber dennoch verloren wurde. Im Halbfinale bei der WM 2003 fielen zwei Tore in der Schlussminute. Auch ist vielfach nicht mehr feststellbar, wie lange die Spieldauer war. Bei der WM 1991 wurden noch 2 × 40 Minuten gespielt, bei der WM 1995 schon 2 × 45 Minuten. Davor und dazwischen konnten für Frauenspiele von der üblichen 2×45-Minuten-Spieldauer abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Hinzu kommt ein Eigentor in der 90. Minute durch die Simbabwerin Eunice Chibanda am 3. August 2016 im ersten Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen 2016.

Chronologische Liste der Spielerinnen, die in einem Länderspiel ein Tor des Monats erzielt haben 
Bisher wurden bei der seit 1971 von der ARD-Sportschau durchgeführten Wahl des Tor des Monats zehn in Länderspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft erzielte Tore ausgezeichnet. Für alle Spielerinnen war die Auszeichnung für das Länderspieltor das einzige Tor des Monats. Fünf Tore fielen in Finalspielen, davon war aber nur das Golden Goal durch Nia Künzer spielentscheidend. Dies ist auch das bisher einzige durch eine Frau erzielte Tor des Jahres. Leonie Maier, die drittletzte Nationalspielerin, der das gelang, ist auch die bisher jüngste Torschützin des Monats und die bisher einzige, die das Tor in einem Freundschaftsspiel erzielte.

Liste der Spielerinnen mit den meisten Joker-Toren 

Die folgende Liste enthält die Spielerinnen, die mindestens vier Tore nach einer Einwechslung erzielten. Die erste Spielerin, der ein Tor nach einer Einwechslung gelang, ist die derzeitige Bundestrainerin Silvia Neid, der im ersten Spiel der Nationalmannschaft zwei Tore nach Einwechslung gelangen. Es blieben ihre einzigen Joker-Tore. Ebenfalls ein Joker-Tor war das Golden Goal durch die in der 88. Minute eingewechselte Nia Künzer im WM-Finale 2003. Es war aber Künzers einziges Tor als Einwechselspielerin.

Elfmeterschießen 
Die deutsche Mannschaft musste bisher viermal die Entscheidung im Elfmeterschießen suchen, wovon drei gewonnen und eins verloren wurde.

Spielausgänge

Häufigkeit der Spielausgänge 
Am häufigsten endeten die Spiele der deutschen Mannschaft 1:0 (10,0 %), es folgen das 3:0 (9,4 %) und das 2:0 (7,8 %). Die meisten Niederlagen endeten 0:1 (5,1 %). 275 (53,8 %) Spiele endeten ohne Gegentor, davon einmal 10 Spiele hintereinander. 71-mal gelang der deutschen Mannschaft kein Tor.

Anmerkungen:
1: Davon ein Spiel im Elfmeterschießen gewonnen.
2: Davon zwei Spiele im Elfmeterschießen gewonnen und eins verloren

Die höchsten Siege

Liste der Spiele mit den meisten Toren in einer Halbzeit

Serien 
 Längste Siegesserie: 18 Spiele (21. Juli 2013 bis 17. September 2014, davon 3 EM-Spiele)
 Längste Serie ohne Niederlage: 22 Spiele (17. September 2011 bis 11. März 2013)
 Längste Serie ohne Gegentor: 10 Spiele (21. Juli 2013 bis 7. März 2014, davon 3 EM-Spiele. Das letzte Tor und das erste Tor vor bzw. am Ende der Serie schoss eine Spielerin aus Norwegen)
 Längste Serie ohne eigenes Tor: 2× 3 Spiele (2. April 1988 bis 20. Juli 1988 und 26. Januar 2007 bis 30. Januar 2007)
 Längste Serie ohne Sieg: 4× 5 Spiele (24. September 1983 bis 2. Mai 1984, 21. November 1984 bis 5. Oktober 1985, 26. Januar 2007 bis 9. März 2007, 20. Oktober 2012 bis 6. März 2013)
 Längste Niederlagenserie: 4 Spiele (9. April 1985 bis 5. Oktober 1985)
 Längste Remisserie: 5 Spiele (20. Oktober 2012 bis 6. März 2013)

Die höchsten Niederlagen

Gegner

Bilanzen 
Die Ausgänge sind als Sieg-Remis-Niederlage gelistet. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Remis gezählt. Die Sortierung erfolgt nach der jeweiligen Gesamtzahl. Nur gegen die Norwegerinnen, gegen die die meisten Spiele bestritten wurden, spielte die deutsche Mannschaft bisher in allen Kategorien. Allerdings ist dies nur gegen Mannschaften der UEFA möglich.

Rangliste der Gegnerischen Torschützinnen 

Nicht alle gegnerischen Torschützinnen sind in der Statistik des DFB verzeichnet. Von denen die dort gelistet sind, haben folgende Spielerinnen die meisten Tore gegen Deutschland erzielt, wovon acht Spielerinnen insgesamt mindestens 100 Tore erzielen konnten:

Chronologische Liste der Spiele gegen von deutschen Trainerinnen betreute Nationalmannschaften 
Bisher gab es erst zwei Spiele gegen eine Mannschaft, die von einer deutschen Trainerin betreut wurde, gegen die von der ehemaligen Nationalspielerin Martina Voss-Tecklenburg gecoachte Schweiz, die derzeit Bundestrainerin ist.

Schiedsrichter 
Bisher wurden die 511 Länderspiele der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft von 281 Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen geleitet. Sie kamen aus 66 verschiedenen Ländern, die meisten Spiele wurden von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen aus Deutschland (72 Spiele, 22 Frauen und 16 Männer), Schweden (34) und den USA (33) geleitet. Die Kanadierin Carol Chenard leitete mit zehn Spielen die meisten, darunter das Olympia-Finale 2016, gefolgt von der Ukrainierin Kateryna Monsul mit neun Spielen, darunter das EM-Finale 2022 als einziger Niederlage unter ihrer Leitung. Es folgen mit 8 Spielen die deutschen Schiedsrichterinnen Elke Frielenbach und Christine Frai sowie die US-Amerikanerin Kari Seitz. 36 Spiele wurden von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen aus dem Land des Gegners geleitet (davon 7× Italien und 6× USA). Die Kroatin Marija Damjanović leitete am 28. Oktober 2007 das 300. Spiel der deutschen Mannschaft, das sie in Lübeck mit 3:0 gegen Belgien gewann. Sechs Jahre später war sie am 30. Oktober und 27. November 2013 bei den Spielen der deutschen Mannschaft gegen Kroatien Trainerin der Kroatinnen. Einige Schiedsrichter kamen auch aus Ländern gegen die die deutschen Frauen noch nicht gespielt haben: Costa Rica, El Salvador, Estland, Guyana, Honduras, Indien, Jamaika, Kolumbien, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Nordirland, Nordmazedonien, Sambia, Trinidad & Tobago, Tunesien, Venezuela, Weißrussland und Zypern.

Zuschauer

Siehe auch 
 Liste der deutschen Fußballnationalspielerinnen
 Liste der deutschen Fußball-Nationaltorhüterinnen
 Liste der Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Bundestrainer (DFB)
 Deutsche Fußballnationalmannschaft/Statistik

Quellen 
 Statistik des DFB
 Länderspiele der USA (zu den gegen Deutschland erzielten Toren)
 Statistik des Norwegischen Verbandes (zu den gegen Deutschland erzielten Toren)
 Kicker Fußball Almanach 2006 ISBN 3-7679-0813-1

Einzelnachweise 

Fußballnationalmannschaft (Frauen)